Miejscowość we Francji:
 Vincennes 
Miejscowości w USA:
 Vincennes – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Vincennes (ang. Vincennes Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox